SCU peut faire référence à :
 Sacra corona unita, une mafia italienne
 Santa Clara University, l'université de Santa Clara aux États-Unis
 Southern Cross University, l'université Southern Cross en Australie
 Surface commerciale utile
 Share Croppers Union, un syndicat agricole de l'Alabama.

Homonymie d'acronyme